Пуэбло-Нуэво () — город и муниципалитет на севере Колумбии, на территории департамента Кордова.

История 
Поселение, из которого позднее вырос город, было основано 1 июля 1914 года. Муниципалитет Пуэбло-Нуэво был выделен в отдельную административную единицу в 1957 году.

Географическое положение 

Город расположен в восточной части департамента, в пределах Прикарибской низменности, на расстоянии приблизительно 45 километров к юго-востоку от города Монтерии, административного центра департамента. Абсолютная высота — 122 метра над уровнем моря.

Муниципалитет Пуэбло-Нуэво граничит на севере с территориями муниципалитетов Саагун и Сьенага-де-Оро, на северо-западе — с муниципалитетом Сан-Карлос, на юге — с муниципалитетами Планета-Рика и Буэнависта, на юго-востоке — с муниципалитетом Аяпель, на северо-востоке — с территорией департамента Сукре. Площадь муниципалитета составляет 715 км².

Население 
По данным Национального административного департамента статистики Колумбии, совокупная численность населения города и муниципалитета в 2015 году составляла 38 559 человек.
Динамика численности населения муниципалитета по годам:

Согласно данным переписи 2005 года мужчины составляли 51,9 % от населения Пуэбло-Нуэво, женщины — соответственно 48,1 %. В расовом отношении белые и метисы составляли 41,2 % от населения города; индейцы — 38,2 %; негры, мулаты и райсальцы — 20,6 %.
Уровень грамотности среди всего населения составлял 80 %.

Экономика 
Основу экономики Пуэбло-Нуэво составляет сельское хозяйство.

57,6 % от общего числа городских и муниципальных предприятий составляют предприятия торговой сферы, 38,4 % — предприятия сферы обслуживания, 3,1 % — промышленные предприятия, 0,9 % — предприятия иных отраслей экономики.

Транспорт 
Через город проходит национальное шоссе № 25 ().

Примечания 

Города Колумбии
Муниципалитеты департамента Кордова